Love's Law – film del 1917 diretto da Tefft Johnson
Love's Law – film del 1918 diretto da Francis J. Grandon